Ста́мфорд (Стэ́мфорд; ) — топоним и название английского происхождения.

Топонимы 
 Стамфорд — город в Великобритании.
 Стамфорд — город в штате Вермонт, США.
 Стамфорд — город в штате Коннектикут, США.
 Стамфорд — город в штате Нью-Йорк, США.
 Стамфорд — город в штате Техас, США.
 Стамфорд — населённый пункт в Австралии.

Прочее 
 Стэмфорд (Stamford A.F.C.) — британский футбольный клуб.

См. также 
 Станфорд